Владимир Гартман:
 Гартман, Владимир Александрович (1873 — ?) — архитектор.
 Гартман, Владимир Евгеньевич (1885—1918) — военный лётчик, георгиевский кавалер.
 Гартман, Владимир Карлович (род. 1947) — глава администрации (аким) Северо-Казахстанской (1992—1997) и Акмолинской (1997—1998) областей.
 Гартман, Владимир Паулинович (1883—1937) — советский правозащитник, книголюб, коллекционер.